Суперкубок Нідерландів з футболу 2009  — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2009 року між чемпіоном Нідерландів АЗ та володарем кубка Нідерландів Геренвеном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2009
Нідерланди
2009 у нідерландському спорті
Липень 2009